La saison 1984-1985 est la cinquième saison de hockey sur glace de la Ligue de hockey de l'Ontario. Les Greyhounds de Sault Ste. Marie remportent la Coupe J.-Ross-Robertson en battant en finale les Petes de Peterborough.

Saison régulière 
Avant le début de la saison régulière, les Alexanders de Brantford sont vendus et relocalisés pour devenir les Steelhawks de Hamilton. Les Greyhounds de Sault Ste. Marie pour leur part, établissent au cours de la saison un record de la ligue en remportant les 33 rencontres qu'ils disputent à domicile.

Classement

Meilleurs pointeurs 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Séries Éliminatoires

Trophées OHL

Liens externes 
Site officiel de la LHO
Hockeydb.com

Hockey sur glace en 1984
Hockey sur glace en 1985
Saison de la LHO